Котлярський — переважно єврейське, а також українське та польське прізвище. Походить від професії котляр та від назви населеного пункту Котлярка Попільнянського району Житомирської області.

 Котлярський Борис Моїсейович — радянський офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу.
 Котлярський Владислав Юрійович — російський актор театру і кіно.

Див. також 

 Котляр
 Котляревський

Примітки 

Єврейські прізвища